Tirnovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Veliko Trnovo, regionhuvudort, Veliko Tarnovo, Obsjtina Veliko Trnovo, 
 Malko Trnovo, ort, Burgas, Obsjtina Malko Trnovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar